Megiddo steht für:

 Megiddo, antike Stadt im heutigen Israel
 Megiddo – Mother North in the Dawn of a New Age, EP der norwegischen Metal-Band Satyricon (1997)

Megiddo ist der Familienname folgender Personen:

 Nimrod Megiddo, israelischer Mathematiker und Informatiker

Siehe auch:

 Schlacht bei Megiddo, Schlacht in Vorderasien 1457 v. Chr.
 Schlacht bei Megiddo (1918), Schlacht im Ersten Weltkrieg
 Megido (Free Pascal)